Клебш,  — немецкая фамилия.
 Клебш, Альфред — математик
 Клебш, Клаус-Дитер — современный немецкий киноактёр